

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Kilgore – villaggio della Contea di Cherry, Nebraska
Kilgore – città della Contea di Gregg, Texas

Musica 
Kilgore – gruppo musicale heavy metal statunitense